Bleury-Saint-Symphorien est une ancienne commune nouvelle française, devenue une commune déléguée de la commune nouvelle d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire. Bleury était une des deux anciennes communes devenues communes déléguées qui la composaient.
 Clément de Sabrevois de Bleury (1702-1781) est un seigneur et marchand canadien.
 La rue de Bleury est une grande artère de la ville de Montréal (Canada).
 Bleury est un petit hameau de la commune française de Poilly-sur-Tholon dans l'Yonne dont l'index postal est 89110.